O O esqueleto atrás da porta é um livro de  Stella Carr. O livro fala sobre uma história entre personagens que são envolvidos no comércio de drogas nas escolas. O livro tem 173 páginas e 14 capítulos.
Em O Esqueleto Atrás da Porta - trama de "suspense" e mistério -, Stella Carr cria uma empolgante história , estabelecendo ligação entre realidade e ficção. Mistura os mais diferentes tipos de personagens: os Irmãos Encrenca - Marco, Eloís, Isabel- e seus amigos, mais Tic-Tac e Acetato, com personagens da vida real, professores, jornalistas e, até, com o Dr. Luís Décourt, como tem feito, com equilíbrio e sensibilidade, em todos os seus livros. Mas, aqui, Stella Carr vai muito além, pois a história reflete, com franqueza e amplitude, toda a abertura das discussões que manteve com a garotada sobre o tema central da obra - o problema da entrada clandestina de drogas nas escolas de 1º e 2º Graus e do envolvimento de menores, contra a própria vontade, com o vício e o mundo do crime. Um esqueleto atrás da porta é aquilo que as pessoas escondem, ou tentam esconder, para não estragar a sua imagem perante a sociedade. Mas esconder não é resolver. O velho Freud já mandava "espanar a cuca" e "botar os esqueletos pra fora", que é a melhor maneira de resolver os casos. Nós acreditamos que, nesta obra difícil, centrada em um tema crucial, a autora atingiu um ponto alto da sua carreira.

Livros infantojuvenis do Brasil